Caernarvon to zanglicyzowana nazwa walijskiego miasta Caernarfon

Gminy w USA:
 Caernarvon (ang. Caernarvon Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Berks
 Caernarvon (ang. Caernarvon Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lancaster